Сте́фан (також Стівен, Степан) — розповсюджене чоловіче особове ім'я.

Відомі носії 

 Ігумен Стефан — волинський православний святий.
 Стефан (апостол) — апостол.
 Стефан (король Англії) — король Англії в 1135—1154 рр.
 Стефан (префект Амальфі) — префект Амальфі.
 Стефан I — папа Римський (12 березня 254—2 серпня 257).
 Стефан I Святий — перший угорський король (1000 або 1001—1038).
 Стефан II — папа Римський (22 березня 752—25 березня 752).
 Стефан II — Патріарх Константинопольський з 29 червня 925 по 15 липня 928 року.
 Стефан II (III) — папа Римський (26 березня 752—26 квітня 757).
 Стефан II (неаполітанський дука) — неаполітанський дука (756—766).
 Стефан III Великий — господар Молдови (1457—1504).
 Стефан III (IV) — папа Римський (7 серпня 767—24 серпня 772).
 Стефан III (неаполітанський дука) — неаполітанський дука (821—832).
 Стефан IV (V) — папа Римський (22 червня 816—24 січня 817).
 Стефан V (VI) — папа Римський (вересень 885—14 вересня 891).
 Стефан VI (VII) — папа Римський (22 травня 896—серпень 897).
 Стефан VII (VIII) — папа Римський (грудень 928 — лютий 931).
 Стефан VIII (IX) — папа Римський (14 липня 939 — жовтень 942).
 Стефан IX (X) — папа Римський (3 серпня 1057 — 29 березня 1058).
 Стефан Абаджиєв — болгарський футболіст, тренер.
 Стефан Аладжов — болгарський футболіст, тренер.
 Стефан Банах — польський математик, професор Львівського університету та Львівської Політехніки.
 Стефан Баторій — польський король (з 1576), великий князь литовський (з 1576), глава Речі Посполитої.
 Батюшко Стефан Васильович — народний депутат України 1-го скликання.
 Стефан Вишинський — польський духівник, кардинал, примас Польщі у 1948 — 1981 роках.
 Стефан фон Гаден — царський придворний лікар другої половини XVII століття.
 Грабець Стефан — польський мовознавець.
 Стефан Гюгенер — швейцарський спортсмен-саночник.
 Стефан Ґеорґе — німецький поет-символіст та неоромантик, видавець та перекладач.
 Стефан (Дзюбай) — греко-католицький священик.
 Стефан Душан — сербський цар (1331—1346) з роду Неманичів.
 Стефан Едберг — шведський тенісист.
 Стефан Жеромський — польський письменник і драматург.
 Стефан Збаразький — князь руський з роду Збаражських, придворний короля (з 1543 року), воєвода вітебський (1555 — 1564), каштелян троцький (з 1564 року) і воєвода троцький (1566 — 1585).
 Стефан Ілич — сербський хокеїст, захисник.
 Калоєров Стефан Олексійович — доктор фізико-математичних наук, один з лідерів грецького національного руху, перший голова Донецького товариства греків.
 Козак Стефан — український і польський вчений-українознавець.
 Стефан Лазаревич — сербський правитель.
 Стефан Ламб'єль — швейцарський фігурист.
 Стефан (Левинський) — греко-католицький київський єпископ.
 Стефан Малларме — французький поет-символіст.
 Стефан Маляр — маляр другої половини 17 ст., що брав участь у розписі іконостасу і стінопису нави у церкві святого Юра у Львові.
 Стефан Мікульський — львівський католицький релігійний діяч 18 століття.
 Ортинський Сотер Стефан — церковний діяч, василіянин, перший єпископ Української Греко-Католицької Церкви у США.
 Стефан Пермський — діяч Російської православної церкви.
 Стефан Потоцький — польський воєначальник, шляхтич, староста Ніжинський.
 Стефан Рено — французький бадмінтоніст.
 Стефан Романів — політичний діяч, керівник українського національного руху XXI століття, Голова Проводу ОУНР.
 Стефан Рудик — православний діяч у Польщі.
 Стефан Саваїт — християнський святий.
 Стефан Савов — болгарський актор.
 Семчук Стефан — український поет, журналіст, католицький священик.
 Стефан Сурозький — візантійський церковний діяч, архієпископ міста Сурожа.
 Таранушенко Стефан Андрійович — український мистецтвознавець.
 Терлецький Стефан — британський політик, український діаспорний діяч.
 Стефан Хмелецький — червоноруський шляхтич.
 Хмельницький Стефан Захарович — польський поет-сатирик.
 Стефан Цвейг — австрійський письменник та критик.
 Чарнецький Стефан — один із визначних польських полководців 17 століття.
 Чарноцький Стефан — геолог, гірничий інженер.
 Стефан Шапюїза — швейцарський футболіст, нападник, відомий виступами за дортмундську «Боруссію» та національну збірну Швейцарії.
 Стефан (Яворський) — релігійний, політичний і культурний діяч, митрополит Рязанський і Муромський, президент Синоду Російської Православної Церкви, протектор Слов'яно-греко-латинської академії.
 Ямпольський Стефан Михайлович — український економіст.
 Стефан Ярач — польський актор, письменник, публіцист; засновник і директор театру Атенеум у Варшаві.

Прізвище

Див. також 
 Штефан
 Степан